Антиимпериалистическая лига (значения):

 Антиимпериалистическая лига — международная организация, выступавшая против империализма, действовавшая в 1927—1937 годах
 Антиимпериалистическая лига США — американская организация объединяющая противников империализма